Lorre:
Chuck Lorre
Peter Lorre

5438 Lorre (1990 QJ)